Wielki Buczek ist Name folgender Orte in der Woiwodschaft Großpolen:

 Wielki Buczek (Lipka) (Groß Butzig) in der Gemeinde Lipka (Powiat Złotowski)
 Wielki Buczek (Rychtal) (Groß Butschek) in der Gemeinde Rychtal